Томасіна  — є жіночою формою імені Томас, яке означає «близнюк». Це ім'я часто скорочують до «Темзін».

Відомі Томасіни 
 Темзін Аутвейт () — британська акторка
 Темзін Еґертон () — британська акторка
 Темзін Ґрейґ () — британська акторка
 Темзін Ману () — австралійська спортсменка
 Темзін Мерчант () — британська акторка

Англійські імена